Бобална има више значења:

 Бобална (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бобална (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Бобална (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији